Alejandro Cortés Vilches (Provincia de Choapa, Chile, 12 de enero de 1984) es un músico concertista y compositor chileno. Se ha destacado por llevar una carrera nacional e internacional basada en el rescate patrimonial y la valorización de la cultura territorial a través de la música de concierto y la gestión cultural, especialmente de los territorios rurales y australes de Chile.

Biografía

Infancia 

Alejandro Cortés nació el 12 de enero de 1984 en la ciudad de Santiago de Chile. Sus primeros años, y por motivo de la dictadura militar, los vivió en la localidad de Los Vilos junto a su familia quienes desde muy pequeño lo incentivaron al estudio musical.  En la escuela de música Los Vilos, actual Centro de Estudios Musicales (CEM), comienza sus primeros pasos en la música. En esta época forma junto a sus amigos integra su primera banda de denominada "DarkSide", banda de estilo rock-metal con fuertes temáticas que abordan el contexto social de los jóvenes estudiantes de la comuna.

En 2018, Alejandro volvería a reencontrarse con su exbanda, ahora denominados como Lost Darkside en la grabación de su disco debut "Mentes Cerradas" donde registran temas originales de más de 15 años de creados. Alejandro hace introducciones clásicas que dan una potencia especial a los temas. El disco fue grabado en Santiago, coincidiendo con la Luna Roja o Luna de Sangre, fenómeno astronómico que fue hábilmente ocupado como promoción por el grupo.

Carrera 
Alejandro Cortés comienza sus primeros estudios formales el año 2002 en el conservatorio de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, donde tuvo destacadas participaciones y clases magistrales con connotados músicos del ámbito nacional e internacional. En esa misma etapa, tuvo la oportunidad de presentar sus primeras composiciones como semillero en escenarios de Valparaíso y Viña del Mar, entre ellos el Palacio Rioja y Carrasco, llevándolo posteriormente a grabar obras en el programa “Otra cosa es con Guitarra”de UCV televisión.

El 2006 su esfuerzo lo hace ganador del “Premio Escuela Moderna” en el sexto Concurso Nacional de Guitarra “Liliana Pérez Corey ”.
 
Consecutivamente, entra con las mejores calificaciones a estudiar la carrera de “Interpretación Musical con mención en Guitarra Clásica” y “Licenciatura en ciencias y Artes Musicales” en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Ese año tiene el honor de entrar al taller del destacado compositor chileno, Eduardo Cáceres , quien lo lleva a conocer el lenguaje moderno de la música y a crear obras que posteriormente serían interpretadas en el “Festival internacional de Música Contemporánea Darwin Vargas” y en el “Festival internacional de Música Contemporánea de la Universidad de Chile”.

El año 2007, grabó obras y participó en reportajes para “Canal 13 Cable” en honor al gran maestro chileno “Fernando García”, y a consecuencia de esto, interpretó obras para el festival de Arte Sonoro “Tsonami”. Ese mismo año participa en el proyecto “Jóvenes compositores de Valparaíso”. componiendo una obra para cuarteto de cuerdas (2 Violines, 1 Viola y 1 violoncello) la cual grabó para el disco “Holos”.

Después de haber creado diversas obras para Guitarra en relación con su tierra (Los Vilos), estas fueron presentadas y grabadas en UCV Televisión.
A temprana edad demuestra su preocupación e interés por fomentar las artes y la cultura de su comuna, gestionando de manera activa y sólida eventos culturales como “Proyecto Fusión”, el cual, es enfocado a congregar artistas profesionales de nivel nacional en la comunidad la provincia del Choapa, Chile.En 2009 fue llamado como alumno destacado para interpretar música chilena solista en el marco de la ceremonia nacional “Beca Presidente de la República” en el Palacio de la Moneda, Santiago.

Mediados de 2009 estrenó en el festival internacional de música contemporánea “Darwin Vargas” su composición para dos guitarras, “Trompe en Trok-kyo”, dedicada a su maestro, el compositor chileno Eduardo Cáceres. La composición fue muy bien recibida por la invitada internacional del certamen, Alicja Gronau, quién pidió personalmente a Alejandro poder estrenar esta obra en las aulas de la Universidad Federico Chopin de Varsovia, Polonia.

Inicios en la Gestión y Rescate cultural 
En su etapa universitaria destaca por su preocupación por la música chilena y la Identidad Latinoamericana. Sus iniciativas lo llevaron a dar ponencias abiertas en la universidad y su fuerte convicción lo llevó a gestar el proyecto “Jornada para la Interpretación y creación de Música Chilena“ ejecutado en la PUCV.

En abril de 2010, su ex–establecimiento de educación media, liceo C-17, le otorga a Alejandro un público reconocimiento por su destacado aporte al desarrollo de las Artes y la Cultura de la región.

Sus primeros Viajes y su trabajo en la gestión pública 
En agosto de 2010 Alejandro ganas Becas para realizar estudios en Estados Unidos, los cuales, realizó con un destacado y particular éxito en Utah State University, en donde además, ejecutó decenas de presentaciones para diferentes instituciones norteamericanas y realizó clases magistrales en torno a la cultura latinoamericana.

El 2012 Alejandro asume el cargo de Director del Centro de Estudios Musicales (CEM), impulsando su desarrollo, creando nuevas cátedras y convirtiendo éste en uno de los pilares fundamentales para el desarrollo de la comunidad. En esa misma etapa gestó el proyecto para la creación de orquestas, en donde destaca la fundación de la primera Orquesta Municipal Andina. Al mismo tiempo, impulsó la creación de la Agrupación de Amigos del Centro de Estudios Musicales (AGACEM), quienes actualmente velan por la prosperidad del centro. El año 2013 fue nombrado Encargado Comunal de Cultura en donde desarrolló diversos proyectos artísticos-culturales, dando énfasis al patrimonio cultural de la comuna y su identidad. En esta etapa interpretó obras de concierto junto al pianista franco chileno, Roberto Scherson.

A mediados de 2013 graba un disco denominado “Recital poético: La Vida Según Neruda” junto al locutor de Radio Beethoven, Pedro Sánchez.

El 2015 comienza colabora y participa como guitarrista en el “Primer Encuentro Internacional de Música en la Patagonia”.

En marzo de 2015, Choapa Intercambios y la ADM (Association de Diffusion Musicale) lo invita a realizar su gira Académica por Francia y Europa con el fin de promover el patrimonio cultural Chileno y Latinoamericano a través de conciertos y charlas.

Taller PulsArte 
En 2015 crea la escuela "Taller PulsArte" que nace desde la idea de crear una alternativa formativa en música con altos estándares educativos, impulsando la creatividad, la experimentación sonora, el compromiso, la responsabilidad y la incorporación de elementos estéticos para el desarrollo integral de los alumnos(as).

El taller PulsArte tiene como objetivo consolidarse como una academia integral de artes en la provincia del Choapa y región, incorporando clases de danza, poesía y música en diferentes disciplinas.

Conciertos Tribanco 
En abril de 2016 Alejandro fue llamado a abrir la Temporada de Conciertos Tribanco en Uberlandia, MG, Brasil. El evento contó con distintas presentaciones de carácter social y master classes a los alumnos del conservatorio.

Actualmente Alejandro se encuentra desarrollando su música y gestando nuevos proyectos culturales en el ámbito social y artístico-cultural.

Discografía

Disco 
 Ecos del Choapa
 La guitarra y la Poética

Como solista 
 Lord Willow
 Valses Vileños
 Cadencia Rota
 Trompe en Trok-kyo
 Pequeña tonada por Quereo
 Totoísta Taldaniano
 Pequeña tonada por Quereo

Colaboraciones 
 Recital Poético La vida según Neruda
 Holos

Premios y nominaciones

Referencias

Enlaces externos 
 WEBSITE Oficial
 Canal Youtube

Guitarristas clásicos de Chile
Compositores de Chile